Pornomuziek is de term die gebruikt wordt voor het soort muziek dat daadwerkelijk een soundtrack bij een pornofilm is, ofwel de muziek die ervoor door zou kunnen gaan.

Pornomuziek is geen specifieke stijl, maar een verzameling uit verschillende stijlen. Het is in feite een subjectief genre, afhankelijk van wat een individu met porno associeert en kan variëren van funky muziek tot klassieke opera. In sommige films, zoals de populaire en invloedrijke film Deep Throat wordt de film gemonteerd met de bijbehorende pornomuziek in het achterhoofd, zodat de handelingen en het ritme ervan overeenkomen met de muziek.

Externe link 
 Porn Groove tag op Last.fm

Muziekgenre
Pornografie